Augustin Cochin (1823-1872), écrivain et homme politique français ; 
 Augustin Cochin (1876-1916), son petit-fils, historien français.